Abel Creek ist der Name folgender Flüsse 

in den Vereinigten Staaten:
 Abel Creek (Stone House Creek), Fluss im Bundesstaat Nevada
 Abel Creek (North River), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Abel Creek (Lost Soldier Creek), Fluss im Bundesstaat Wyoming

in Australien
 Abel Creek (Adams River), Nebenfluss des Adams River (Gordon River) in Tasmanien, Australien